Torneo Diputación puede referirse a las siguientes competiciones deportivas:

 Open Diputación Ciudad de Pozoblanco
 Torneo Diputación (bolo palma)